Лев Красно́в:
 Краснов, Лев Александрович (род. 1931) — советский и российский инженер и учёный, создатель радиотехнических космических систем.
 Краснов, Лев Борисович (1932—2005) — советский и российский инженер, лауреат Госпремии СССР.